Rakówek ist der Name folgender Orte in Polen:

 Rakówek (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Rakowken, 1938 bis 1945 Stoltznersdorf, Kreis Goldap, Ostpreußen; nach 1945 Rakówko)
 Rakówek (Przerośl), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien